Garola ima više značenja:
 Garola, Cuneo
 Garola, Torino